Lachapelle, település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében
Lachapelle, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében
Lachapelle, település Franciaországban, Somme megyében
Lachapelle-sous-Aubenas, település Franciaországban, Ardèche megyében
Lachapelle-Graillouse, település Franciaországban, Ardèche megyében
Lachapelle-sous-Chanéac, település Franciaországban, Ardèche megyében
Lachapelle-sous-Gerberoy, település Franciaországban, Oise megyében
Lachapelle-en-Blaisy, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Lachapelle-Saint-Pierre, település Franciaországban, Oise megyében
Lachapelle-aux-Pots, település Franciaországban, Oise megyében